Ospina kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Ospina (kulle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Colombia 

 Ospina (kommun), Nariño, 
 Ospina (ort), Nariño,